Гражданская война в Йемене:
 Гражданская война в Северном Йемене (1962—1970) — разразившаяся после революции 1962 года война между сторонниками свергнутого короля Мухаммеда аль-Бадра, поддержанными Саудовской Аравией, и сторонниками республиканской модели правления, поддержанными Египтом.
 Гражданская война в НДРЙ — война 1986 года за власть в Южном Йемене.
 Гражданская война в Йемене (1994) — война 1994 года между йеменским правительством и Йеменской социалистической партией, боровшейся за возвращение Южному Йемену независимости, которой он обладал до 1990 года.
 Гражданская война в Йемене (с 2014) — боевые столкновения между хуситами и правительственными силами.